Batalha (en español Batalla) hace referencia a varios artículos:

Lugares en Portugal
 Batalha (Portugal), localidad.
 Batalha (freguesia), concejo de Batalha, distrito de Leiría.

Lugares en Brasil
 Batalha (Alagoas), municipio de Alagoas.
 Batalha (Piauí), municipio de Piauí.
 Río Batalha, en São Paulo.